Польско-тевтонская граница — государственная граница между Государством Тевтонского ордена и Речью Посполитой, существовавшая в 1231—1525 годах, а затем граница между Герцогством Пруссия и Речью Посполитой, существовавшая в 1525—1657 годах.

Граница Речи Посполитой с Государством Тевтонского ордена 
Появилась в период феодальной раздробленности в Польше, когда мазовецкий князь Конрад заключил договор с Тевтонским орденом, который обязался оборонять княжеские владения от пруссов. Взамен князь отдал им Хельминскую землю, не отказавшись формально от права владения на неё.

Первые рыцари прибыли туда в 1231 году.

Первоначально граница опиралась на реки Дрвенцу и Вислу (от Торуни до её устья в Вислинском заливе).

В 1308 году крестоносцы завоевали Померелию. Появилась граница подтверждённая калишским миром 1343 года, просуществовавшая до 1466 года (Второй Торуньский мир).

Эта граница начиналась от стыка границ Польши, крестоносцев и Померании над рекой Гвдой в окрестностях Лендычека, затем шла в восточном направлении, опираясь на реки Дебжинку, Камёнку и Брду и доходила до Короновского озера, откуда по кратчайшей линии достигала Вислы (южнее Топольна). Опираясь на Вислу шла сначала в южном направлении, затем в юго-восточном, в направлении Торуни, оставляя Нешаву на тевтонской стороне. За Торунью граница шла по реке Дрвенце, затем южнее Бродницы поворачивала в восточном направлении до стыка границ Польши, крестоносцев и польского вассала Мазовии.

Граница Речи Посполитой с вассальным Герцогством Пруссия 
Последний великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский решил под влиянием идей Реформации Мартина Лютера стать светским правителем и превратил Тевтонский Орден в 1525 году в герцогство Пруссия. Альбрехт подписал 8 апреля 1525 года в Кракове мирный договор с Польским королевством и 10 апреля 1525 года принес вассальную присягу королю Польши как герцог Пруссии.

Граница между герцогством и Короной в основном совпадала с установленной в 1466 году вторым торуньским миром.

Граница начиналась над Вислинским заливом у устья реки Паслёнки, севернее Бранева. Затем шла в юго-восточном направлении до точки немного за Решелью. Оттуда принимала юго-западное направление, идя восточнее Бискупца и доходила до озера Плюшне. Затем восточнее Ольштынека продолжается в соответствии с течением реки Паслёнки в северо-западном направлении до Пасленка. Оттуда идёт через озеро Дружно, на восток от Дзежгони и севернее Квидзына доходит до Вислы. Оттуда идёт по течению Вислы, а затем севернее Грудзёндза продолжает идти в общем направлении на восток, доходя после ряда резких изменений направления до Вислы южнее Дзялдова и Нидзицы. Затем идёт в северо-восточном направлении до стыка границ Польши, герцогства Пруссия и Великого княжества Литовского возле Богуше, близко к Граеву.

Граница герцогства с Великим княжеством Литовским была установлена мельнским миром в 1422 году и шла от упомянутого стыка границ в северном направлении, достигая Немана, после чего продолжалась в северо-западном направлении. Оставляя на прусской стороне нижнее течение Немана доходила до Балтийского моря южнее Паланги.

Граница существовала до 1657 года, когда Речь Посполитая отказалась от своих прав на Восточную Пруссию в пользу бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (бранденбургские курфюрсты владели герцогством Пруссия с 1618 года — но как вассалы польской короны).

См. также 
 Польско-бранденбургская граница

Ссылки 
 Atlas Ilustrowany Historia Polski. Demart, 2007. ISBN 9788374273039.
 Z. Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, Reprint «Wiedza Powszechna», Warszawa 1991.
 Atlas Historyczny Polski, wydanie XI, PPWK, Warszawa-Wrocław, ISBN 83-7000-016-9.

Тевтонский орден